Wehr steht für:

 Bauernwehr, ein einschneidiges Messer
 Bewehrung (Heraldik), farblich hervorgehobene Körperteile beim Wappentier
 Wehr (Einheit), deutsches Flächenmaß im Bergbau
 Wehr (Wasserbau), Stauwehr

Wehr ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Wehr (Baden), Stadt im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Wehr (Eifel), Gemeinde im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Wehr (Selfkant), ein Ort in der Gemeinde Selfkant, Nordrhein-Westfalen
 Wehr (Legden), ein Weiler in der Gemeinde Legden, Nordrhein-Westfalen
 Wehr (Mosel), ein Ortsbezirk der Gemeinde Palzem im Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Wehr ist der Familienname folgender Personen: 
 Albert Wehr (1895–1987), deutscher Politiker (SPD)
 Andreas Wehr (* 1954), deutscher Jurist, Politiker und Buchautor
 Barbara Wehr (* 1947), deutsche Romanistin und Sprachwissenschaftlerin
 Christian Wehr (* 1963), deutscher Romanist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer

 Gerhard Wehr (1931–2015), deutscher evangelischer Theologe und Schriftsteller
 Gunhild von Schönau-Wehr (1891–1981), deutsche Malerin
 Hans Wehr (1909–1981), deutscher Arabist
 Julius Wehr (1881–1962), preußischer Landrat
 Karl-Heinz Wehr (* 1930), deutscher Boxsportfunktionär
 Lothar Wehr (* 1958), katholischer Theologe
 Marcel Wehr (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Marco Wehr (* 1961), deutscher Physiker und Tänzer
 Mathias Wehr (* 1984), deutscher Dirigent und Klarinettist
 Matthias Wehr (1892–1967), deutscher katholischer Theologe, von 1951 bis 1966 Bischof von Trier
 Max von Schönau-Wehr (1847–1903), preußischer Generalleutnant
 Norbert Wehr (* 1956), deutscher Publizist

 Otto Wehr (1886–1960), deutscher evangelischer Pfarrer und Person der Bekennenden Kirche
 Peter Wehr (* 1934), deutscher Künstler und Typograph
 Philipp Wehr (1906–1960), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf von Schönau-Wehr (1809–1880), badischer Forstbeamter und Kammerherr
 Sabine Wehr-Hasler (* 1967), deutsche Snowboarderin
 Werner Wehr (1917–1960), deutscher Autor und Publizist, siehe Heinz Gartmann

Siehe auch:

 Weer
 Wer
 Ver